Цветана Владиславова Алексиева е българска лекарка.

Биография 
Родена е на 19 април 1922 година в София в семейството на юриста Владислав Алексиев (1884 - 1962) и Елза Алексиева. Внучка е на охридчанина Никола Алексиев (1851 - 1941) и на стружанката Царевна Миладинова (1856 - 1934), дъщеря на Димитър Миладинов (1810 - 1862) . Завършва Медицинската академия в София. Създателка е и ръководителка на клиниката по проефсионални заболявания към Научния институт по хигиена и професионални заболявания към Медицинската академия. Редовна преподавателка е в Медицинската академия и заместник-директор на Института. Член-кореспондент е на Дружеството по хигиена на труда.

Умира на 10 август 2000 година в София.

Родословие

Бележки 

Български лекари от Македония
Възпитаници на Медицинския университет (София)
Български учени от Македония
Родени в София
Починали в София
Преподаватели в Медицинския университет, София